Cuenco ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cuenco (* 1936), Generalsekretär der  ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
 Ernani Cuenco (1936–1988), philippinischer Komponist
 José Maria Cuenco (1885–1972), philippinischer Geistlicher und Erzbischof von Jaro
 Mariano Cuenco (1888–1964), philippinischer Politiker und Schriftsteller